Niemcy:
 Lauterstein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Lauterstein – urząd

Osoby:
 Andrew Lauterstein – australijski pływak